Jakub Nowak – polski muzyk, multiinstrumentalista
 Jakub Nowak (ur. 1981) – polski pisarz, autor fantastyki, doktor politologii
 Jakub Nowak (ur. 1989) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegach średnich oraz długich
 Jakub Nowak (ur. 1989) – polski koszykarz